E62 può riferirsi a:

Codici 
E62, codice ECO di alcune linee della variante di fianchetto della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E62, da Nantes a Genova